Admiraal de Ruijterweg (Amsterdam)
Admiraal de Ruyterweg (Egmond aan Zee)
Admiraal de Ruyterweg (Rotterdam)
Admiraal de Ruyterweg (Wierden)
Admiraal de Ruyterweg (Zwijndrecht)